
Термин Гар има више значења.

 Генетички код за глутаминску киселину (-{GAR}-)
 Гар (департман), област на југу Француске
 Гар (река у Кини),
 Гар (риба)
 Гардон